Деніел Нестор і Ненад Зимонич були чемпіонами попереднього року, але вирішили не брати участі разом. Нестор грав у парі з Максом Мирним, тоді як Зимонич - з Мікаелем Ллодрою. Мирний і Нестор перемогли Зимонича і Ллодру в півфіналі з рахунком 7–6(7–4), 7–6(7–5). У фіналі вони здолали Хуана Себастьяна Кабаля і Едуардо Шванка з рахунком 7–6(7–3), 3–6, 6–4, здобувши свій перший титул Великого шолома як одна пара.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 
 Main Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2011 у тенісі